Enómao puede referirse a:

 Enómao, rey mitológico de Pisa.
 Enómao (c. 72 a. C.), uno de los cabecillas de la rebelión de esclavos de Espartaco.
 Enómao de Gadara, filósofo cínico del siglo II d. C.